Ханска:

 Ханска — село в Яловенском районе Республики Молдова.
 Ханска — город в округе Браун, штат Миннесота, США.